It's My Life (canção de Bon Jovi)
 It's My Life (canção de Dr. Alban)
 It's My Life (canção de Talk Talk)

Desambiguação